9222 Чубі (9222 Chubey) — астероїд головного поясу, відкритий 19 грудня 1995 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,119.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (9201-9300)

Посилання 

 
 http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/NumberedMPs 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1995
Головний пояс астероїдів